Префектура Дуфелгу́ () — одна із 7 префектур у складі регіону Кари Тоголезької республіки. Адміністративний центр — місто Ніамтугу.

Населення

Склад 

До складу префектури входить 13 кантонів та 1 комуна Ніамтугу:

Примітки 

Префектури регіону Кари